Милош Бабич (; 15 апреля 1988, Ливно, СФРЮ) — сербский хоккеист, правый нападающий, игрок клуба «Воеводина».

Карьера 
Выступал ранее за команду «Воеводина» из Нови-Сада, а также за столичную «Црвену Звезду». Несмотря на выступление за «красно-белых», неожиданно потом перешёл в состав «Партизана», с которым завоевал титул чемпиона Сербии. Играл в шведском «Венерсборге» вместе с Марко Сретовичем.

В сборной Сербии выступает с 2007 года, с 2003 по 2007 годы выступал за молодёжные и юношеские команды Сербии.

Ссылки 
 

Хоккеисты Сербии
Хоккеисты Сербии и Черногории
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Партизан»
Игроки ХК «Црвена звезда»
Игроки ХК «Воеводина»
Игроки ХК «Нови-Сад Старс»
Игроки сборной Сербии по хоккею с шайбой